Криницкие () — дворянский род.

Потомство Андрея Криницкого, хорунжего арматного (1687).

Описание герба 
В голубом поле повёрнутый топор.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите голубой подложен серебром. Нашлемник: подобный же топор.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 85
 

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Топор